Radostice u Trocnova je  železniční zastávka v Česku v obci Radostice. Leží na trati České Budějovice – Gmünd v jízdním řádu pro cestující označené číslem 199 mezi stanicemi Trocnov a Borovany v nadmořské výšce 500 m. n. m. Leží při silnici 15519.

Popis 
Zastávkou prochází jednokolejná elektrizovaná traťová kolej. Má jednostranné nástupiště dlouhé 110 metrů. Zastávka má osvětlení. Nachází se kousek začátku červeného turistického značení rozcestníku Radostice - zast. žst.

Historie 
Trať zde vede od roku 1869, zastávka na ni byla zřízena v roce 1971. V letech 2006 až 2010 proběhla elektrifikace soustavou 25 kV 50 Hz AC a modernizace této zastávky. Elektrický provoz v úseku České Budějovice - Nové Hrady byl zahájen 18. ledna 2009.

Doprava 
Zastávku obsluhují osobní vlaky.

Cestující

Odbavení cestujících 
Zastávka nezajišťuje odbavení (nelze koupit jízdenky), odbavení cestujících se provádí ve vlaku.

Odkazy

Reference 

Železniční stanice v okrese České Budějovice
Železniční trať České Budějovice – Gmünd
Borovany